Мазур может означать:
  — польский народный танец; см. также мазурка.
 Мазур — искусный исполнитель мазурки.
 Мазур — фамилия польского происхождения (мазуры — жители южной части Восточной Пруссии, потомки польских поселенцев-мазовшан).

Фамилия 
Известные носители:

А 
 Мазур, Александр Григорьевич (1913—2005) — советский борец.
 Мазур, Алексей Юрьевич (род. 1991) — российский боксёр.
 Мазур, Алла Григорьевна (род. 1965) — украинская телеведущая.
 Мазур, Анастасия Сергеевна (род. 1990) — российская голболистка, чемпионка мира и Европы.
 Мазур, Андрей Лазаревич (1926—2018) — патриарший архидиакон двух Патриархов Московских и всея Руси: Алексия II и Кирилла.
 Мазур, Анна Николаевна (род. 1950) — советская волейболистка.
 Мазур, Артём Анатольевич (1974—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.

Б 
 Мазур, Барри (род. 1937) — американский математик.
 Мазур, Богдан Николаевич (род. 1969) — украинский скульптор.
 Мазур, Брет (род. 1970) — американский музыкант.

В 
 Мазур, Валерий Леонидович (род. 1939) — член-корреспондент НАН Украины, министр промышленности Украины (1995—1997).
 
 Мазур, Владислав Витальевич (род. 1996) — украинский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину.
 
 
 Мазур, Влодзимеж (1954—1988) — польский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Е—Ю 
 Мазур, Ежи (род. 1953) — епископ Римско-католической церкви.
 Мазур, Елена Анатольевна (род. 1960) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины.
 Мазур, Иван Михайлович (1929—1999) — машинист горного комбайна, Герой Социалистического Труда.
 Мазур, Иван Прохорович (1924—2009) — старший буровой мастер, Герой Социалистического Труда.
 
 Мазур, Курт (1927—2015) — немецкий дирижёр.
 Мазур, Людмила Николаевна (род. 1960) — российский историк, профессор УрФУ.
 Мазур, Мариан (1909—1983) — польский учёный, член Польской АН.
 Мазур, Мария Леонтьевна (1911—1993) — бригадир штукатуров, Герой Социалистического Труда.
 Мазур, Мирон (род. 1962) — епископ Украинской грекокатолической церкви, член монашеской ордена василиан святого Иосафата.
 Мазур, Моне (род. 1976) — американская актриса, фотомодель и музыкант.
 Мазур, Мирослав Валентинович (род. 1998) — украинский футболист.
 Мазур, Наталия Николаевна — российский литературовед, искусствовед, историк искусства.
 Мазур, Норберт (1901—1971) — представитель Швеции во Всемирном еврейском конгрессе, один из организаторов акции «Белые автобусы».
 Мазур, Олег Иванович (род. 1938) — российский архитектор.
 Мазур, Ричард (род. 1948) — американский актёр.
 Мазур, Сергей Николаевич (род. 1970) — советский и украинский футболист, тренер, спортивный менеджер.
 
 Мазур, Трифон Григорьевич (1919—1998) — Герой Советского Союза.
 Мазур, Феликс Адамович (1911—1988) — советский учёный, педагог.
 Мазур, Элияху — польский и израильский общественный деятель, депутат кнессета.
 Мазур, Юлий Маркович (1937—2000) — украинский журналист и государственный деятель.
 Мазур, Юрий Николаевич (1924—1999) — советский и российский востоковед.

См. также 
 Мазуры — жители южной части Восточной Пруссии, потомки польских поселенцев-мазовшан в этом регионе.
 Мазурия
 Мазуров
 Мазурик